Алексей Фатьянов: Фатьянов, Алексей Дементьевич (1915—2001) — советский и российский музейный деятель, искусствовед, критик, директор Иркутского областного художественного музея, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Фатьянов, Алексей Иванович (1919—1959) — советский поэт-песенник.
 Фатьянов, Алексей (род. 1969) — советский и азербайджанский легкоатлет, чемпион Азии 1993 года.